

Ім'я та прізвище
 Салем () — сефардське ім'я
 Салем або Селім () — арабське ім'я та прізвище

Топоніми
 Салем (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Салем — місто у Швеції, у лені Стокгольм.

Див. також
 Залем
Залем (Баден-Вюртемберг)
Залем (Шлезвіг-Гольштейн)